Романішин Олександр Вікторович (народився 17 жовтня 1979, м. Миколаїв) – український економіст, фінансист, громадський та політичний діяч України. 
З 2020 по 2021 роки був заступником Міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Міністерства економіки України .

Життєпис 
До призначення Олександр Романішин працював в Міністерстві цифрової трансформації, Міжнародній аудиторській компанії EY, інвестиційній групі Volwest Group, Midland Group, керував проектами залучення фінансування, супроводження угод M&A, цифрової трансформації корпорацій.

Кар’єра 
З 2022 року - залучений від Офісу реформ при Кабінеті Міністрів України до Національної Ради з відновлення України від наслідків війни при Президенті України. Координує напрямок Діджиталізація.

2020 – 2021 роки - Заступник Міністра Розвитку Економіки, Торгівлі та Сільського Господарства.

2019 - 2020 рік - радник заступника Міністра цифрової трансформації України.

2006 - 2018 рік очолював практику M&A та корпоративних фінансів у Центральній та Східній Європі в таких компаніях, як Volwest Group, EY (Ernst & Young) та Midland Group, з сукупною вартістю закритих угод понад 500 млн доларів.

2010-2018 EY (Ernst & Young)
- Структурував понад 10 транскордонних угод M&A та приватних інвестицій, включаючи першу приватизацію згідно з методологією Світового Банку, в сферах: фінансові інституції, агробізнес, роздрібна та оптова торгівля, виробництво, переробка, телеком, медіа.
- Запустив перший в Україні акселератор для стартапів серед компаній BIG4  .

З 2003 по 2005 рік він очолював проєкт Світового Банку з розвитку приватного сектору в Україні. 

З 2001 по 2003 роки координував один з проектів International Research & Exchanges Board, IREX (США)

Освіта  
2007 – закінчив аспірантуру Національного університету «Києво-Могилянська академія»

2002 - отримав ступінь магістра фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

2001 - отримав ступінь бакалавра з економіки та підприємництва Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Проходив навчання з цифрової трансформації, управління та державної політики в Mastercard (Дублін, 2020), Manchester University (2002), Warsaw University (2000).

Політична діяльність 

2020 – 2021 роки - Заступник Міністра Розвитку Економіки, Торгівлі та Сільського Господарства.
Формував та реалізовував державну політику у сферах: 
- інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, 
- забезпечення захисту економічних прав і законних інтересів національних товаровиробників; державної санкційної політики у випадках визначених законодавством
- запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту .

Серед досягнень:
-	Запропоновано понад 10 проектів законів у сфері міжнародної торгівлі, захисту прав інтелектуальної власності  та забезпечення широкомасштабного розширення експорту, адаптації до вимог законодавства ЄС.
- Перезапустив і скеровував Експортно-кредитне агентство . 

- Отримання правової охорони українських географічних зазначень в ЄС   
- Запустив WIPO Alert (проект ООН), який допомагає боротися з онлайн-піратством    .    

з 2019 року по 2020 рік - радник заступника Міністра Цифрової Трансформації, 

• Розроблені інноваційні та фінансові стратегії для підтримки ІТ-екосистеми, проект EU4Digital: рекомендації щодо політики щодо доступу до фінансування цифрових інноваційних МСП Східного партнерства; рекомендації щодо політики реалізації Фонду Фонду

2014 – балотувався до Верховної Ради 8-го скликання, позачергові: САМОВИСУВАННЯ — мажоритарний 129 округ

Громадська діяльність   

У 2014 був одним із ініціаторів який підтримав створення UVCA 

З 2022 під час російського військового вторгнення як волонтер допомагає громадській організації Heart to Heart International та HOPE worldwide (США) організувати постачання для Міністерства Охорони Здоров’я критичної медицини   За рік війни вдалося надіслати в Україну ліків невідкладної допомоги та медикаментів в обсязі понад 30 млн доларів.

Організує для Миколаївщини та прифронтових територій постачання необхідних продуктів харчування 

З 2018 по 2020 роки член наглядової ради Асоціації венчурних фондів та приватного капіталу - UVCA 

З 2019 року - експерт та член тендерного комітету Українського Фонду Стартапів.

Примітки

Посилання 
 Заступник міністра економіки Романішин про підтримку бізнесу, експорт та інвестиції
 У Мінекономіки розповіли про підтримку бізнесу. Які галузі в пріорітеті
 «Україна одна з останніх країн, що не запустила експортно-кредитне агентство» – заступник міністра Романішин
 Існує пряма кореляція між увагою до креативної індустрії і ВВП на душу населення, – Олександр Романішин на Форумі «Креативна Україна»
 Заступник міністра провів у Житомирі нараду щодо програми Уряду по стимулюванню експорту
 В Україні серйозно "взялися" за сайти, які порушують авторські права - їх включатимуть у всесвітній список WIPO ALERT Database
 Боротьба з піратством в Інтернеті: Україна доєдналась до Всесвітньої організації інтелектуальної власності
 «Чисте небо» подаватиме інформацію про піратські сайти на міжнародну платформу
 МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо надання даних до платформи обміну даними «WIPO ALERT»
 Олександр Романішин: «Ми прогнозуємо пожвавлення експорту в металургії»

Державні службовці України
Заступники міністрів України